Фінал Кубка Америки з футболу 2004 — фінальний матч 41-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу, організованого КОНМЕБОЛ. Гра відбулась 25 липня 2004 року на стадіоні «Національний стадіон» в Лімі (Перу), де зустрілись збірні Аргентини та Бразилії. Основний та додатковий час завершилися внічию 2:2, а в серії пенальті перемогу всьоме святкували бразильці 2:4. Обидві збірні отримали право представляти свою конфедерацію на Кубку конфедерацій 2005 року, де також зустрілись у фіналі.

Передісторія 
Дві найбільш титуловані збірні Південної Америки вже зустрічались у фіналі 1937 року. Тоді перемогу святкували аргентинці 2:0.

Загалом це буде 30-й матч в рамках Кубку Америки між цими збірними: в активі аргентинців чотирнадцять перемог, вісім перемог у бразильців і ще сім матчів команди завершили внічию, різниця м'ячів 50:33 на користь аргентинців.

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF  

2004
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 25 липня
Липень 2004